Acanthe peut désigner :
 acanthe, un genre de plantes vivaces ;

dans la mythologie grecque
 Acanthe, une nymphe, éponyme de la plante en laquelle elle fut métamorphosée ;
 Acanthe, le fis d'Autonoos et d'Hippodamie, changé en oiseaux par Zeus et Apollon.

Voir aussi 
 Feuille d'acanthe, un motif décoratif architectural, également répandu dans les arts décoratifs